Niemcy:
 Schweina – dzielnica Bad Liebenstein w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Schweina – rzeka, dopływ Werry